Sara Benz (née le  à Kloten dans le canton de Zurich en Suisse) est une joueuse suisse retraitée de hockey sur glace qui évoluait dans la ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté une médaille de bronze lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Elle est la sœur jumelle de Laura Benz, également joueuse de l'équipe nationale suisse.

Carrière en club

Carrière au niveau international

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || ZSC Lions Frauen || SWHL A|| 19 || 23 || 14 || 37 || 18 || 5 || 5 || 2|| 7|| 2
|- 
| 2012-2013 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 17|| 30 || 20 || 50 || 8|| 2|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || ZSC Lions Frauen || SWHL A ||5 || 6|| 6|| 12|| 4|| 6|| 3|| 5|| 8|| 4
|- 
| 2014-2015 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 9 || 18|| 6|| 24|| 12|| 3|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2017-2018 || ZSC Lions Frauen || SWHL A  || 14|| 12|| 8|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

|-
| 2008 ||align="left"| - 18 ans|| align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 4 || 2 || 6 || 2 || -2|| align="left"| Septième
|-
| 2009 ||align="left"|||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0|| align="left"| Septième
|-
| 2009 ||align="left"| - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || -3|| align="left"| Huitième
|-
| 2010 ||align="left"| - 18 ans||align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 9 || 9 || 18 || 8 || +17|| align="left"| Neuvième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0|| align="left"| Cinquième
|-
| 2011 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 2|| 5|| 2|| +4|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -4|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || -9|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left"| Jeux olympiques || 6 || 2 || 3 || 5 || 2 || +6|| align="left"| Cinquième

Trophées et honneurs personnels

International 
 Nommée meilleure attaquante des championnats du monde des moins de 18 ans de 2010, avec le plus grand nombre de points, d'aides et de buts.
 Nommée dans les trois meilleures joueuses de l'équipe lors des championnats du monde 2011 et 2013.

SWHL A 
 Remporte le championnat pour les saisons 2011, 2012 et 2013

Références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance à Kloten
Naissance en août 1992
Sportive zurichoise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Jumeaux aux Jeux olympiques